Ликинг:

 Ликинг — река в США, в центральной части штата Огайо.
 Ликинг — река на северо-востоке штата Кентукки, США.
 Ликинг — административно-территориальный округ в штате Огайо, США